His Hour – romanzo del 1910 di Elinor Glyn
La sua ora (His Hour) – film statunitense del 1925  diretto da King Vidor